Collegio elettorale di Brescia I – collegio elettorale del Regno di Sardegna
 Collegio elettorale di Brescia II – collegio elettorale del Regno di Sardegna
 Collegio elettorale di Brescia – collegio elettorale del Regno d'Italia
 Collegio elettorale di Brescia – collegio elettorale del Senato della Repubblica